Barry Thomas (rugbysta)
 Barry Thomas (żużlowiec)
 Barry Thomas (dźwiękowiec)